Ces chapelles sont dédiées à saint François d'Assise, à saint François Jaccard, à saint François de Paule ou à saint François Xavier :
 Chapelle Saint-François à Enghien (Belgique).
 Chapelle Saint-François à Rennes (Ille-et-Vilaine, France).
 Chapelle Saint-François-d'Assise à Dijon (Côte d'Or, France).
 Chapelle Saint-François-Jaccard de Sévillon à Onnion (Haute-Savoie, France).
 Chapelle Saint-François-de-Paule à Bormes-les-Mimosas (Var, France).
 Chapelle Saint-François de Paule à Fréjus (Var, France).
 Chapelle Saint-François-d'Assise de La Fusine à Orelle.
 Chapelle Saint-François-Xavier à Coloane, à Macao.
 Chapelle Saint-François-Xavier à Vieux-Goa, en Inde.

François
~